Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 2003 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Mario Ančić (Qualificato)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Christophe Rochus (Qualificato)
 Andrej Stoljarov (ultimo turno)

 Oliver Gross (primo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (ultimo turno)

Qualificati 

 Mario Ančić
 Peter Wessels

 Christophe Rochus
 Renzo Furlan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2003